Název Popůvky má více obcí:
 Popůvky (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Popůvky (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Popůvky (Kojetín) (Kojetín II-Popůvky) – část města Kojetín v okrese Přerov

Externí odkazy